Denumirea Vâlcelele se poate referi la:

În România:
Vâlcelele, o localitate din județul Argeș
Vâlcelele, o localitate din județul Bihor
Vâlcelele, o localitate din județul Botoșani
Vâlcelele, o localitate din județul Buzău, reședința comunei omonime;
Vâlcelele, o localitate din județul Cluj
Vâlcelele, o localitate din județul Călărași
Vâlcelele, o localitate din județul Constanța
Vâlcelele, o localitate din județul Giurgiu
Vâlcelele, o localitate din județul Iași
Vâlcelele, o localitate din județul Prahova
Vâlcelele, o localitate din județul Suceava
Vâlcelele, o localitate din județul Vrancea
Vâlcelele Bune, o localitate din județul Hunedoara
Vâlcelele de Sus, o localitate din județul Olt

Vezi și 
 Vâlcea
 Vâlcele

Toponime românești
Toponime slave